Pułtusk – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim
 Pułtusk – gmina miejsko-wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim
 Pułtusk –  dawna gromada w powiecie pułtuskim w województwie warszawskim
 Pułtusk – zlikwidowana wąskotorowa stacja kolejowa w Pułtusku, w województwie mazowieckim

Zobacz też 
 Bitwa pod Pułtuskiem
 Dekanat pułtuski
 Meteoryt Pułtusk
 Nadnarwianka Pułtusk
 Powiat pułtuski